Сорок первый:

 Сорок первый (повесть) — повесть Бориса Лавренёва (1924). Её экранизации:
 Сорок первый (фильм, 1927) — фильм Якова Протазанова;
 Сорок первый (фильм, 1956) — фильм Григория Чухрая.

См. также 
 1941 (значения)
 41 (значения)